Мёдзин:

 Мёдзин — подводный вулкан, расположенный приблизительно в 450 километрах к югу от Токио.
Мёдзин — гора в префектуре Нара, Япония.
 Мёдзин, Томокадзу (род. 1978) — японский футбольный полузащитник.
 Мёдзин Яхико — вымышленный персонаж, один из главных героев манги и аниме-сериала «Rurouni Kenshin».